Ju Hye-ri (kor. 주혜리, ur. 21 lutego 1991) – południowokoreańska biegaczka narciarska.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Ju Hye-ri pojawiła się 14 stycznia 2009 roku, podczas zawodów Mistrzostw Korei Południowej w ośrodku narciarskim Alpensia Resort w powiecie Pjongczang, gdzie zajęła 8. miejsce na dystansie 5 km stylem klasycznym. Startuje głównie w zawodach Pucharu: Far East Cup, Australia/New Zealand Cup i zawodach FIS.

W Pucharze Świata zadebiutowała 26 listopada 2016 roku w Ruce nieopodal Kuusamo, gdzie zajęła 76. miejsce w sprincie techniką klasyczną. Pucharowych punktów jeszcze nie wywalczyła.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Uniwersjada

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Uwagi

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Południowokoreańscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1991